Bütow (gemeente), een gemeente in Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland
 Bytów, een stad in Polen, waarvan de Duitse naam Bütow is
 Bütow (district), een voormalig district (1846-1945) in de voormalige Duitse deelstaat Pommern